Казымлы — фамилия.
 Казымлы, Казым Абидин оглы (азерб. Kazımlı Kazım Abidin oğlu; 5 сентября 1993) — азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Туран» (Товуз).
 Казымлы, Хангусейн Гусейнага оглы (азерб. Xanhüseyn Hüseynağa oğlu Kazımlı; род. 1 октября 1942) — азербайджанский политический и государственный деятель, экономист.

 См. также 
 Гасымлы